Джентри ()

 Джентри — английское нетитулованное мелкопоместное дворянство.

Населённые пункты 
 Джентри (Арканзас)
 Джентри (округ, Миссури)

Персоналии 
 Джентри, Антония (род. 1997) — американская актриса.
 Джентри, Говард Скотт (1903—1993) — американский ботаник.
 Джентри, Зак (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Джентри, Роберт (1933—2020) — американский физик-ядерщик и младоземельный креационист.
 Джентри, Элвин Ховард (1945—1993) — американский ботаник, коллекционер растений и писатель.

Псевдоним 
 Бобби Джентри